Bickerton kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Bickerton (udde),

Storbritannien 

 Bickerton, Cheshire, ort i England,  
 Bickerton, Devon, ort i Stokenham, England, 
 Bickerton, Northumberland, ort i Hepple,  England, 
 Bickerton, North Yorkshire, ort i Bilton-in-Ainsty with Bickerton, England, 

Robotskapade Antarktisförgreningar